Rzeki w Australii:
 Dawson – rzeka w Queensland
 Dawson – rzeka w Nowej Południowej Walii

Wyspy w Chile:
 Dawson – wyspa w Chile

Miejscowości w Kanadzie:
 Dawson w Ontario
 Dawson City w Jukon

Miejscowości w USA:
 Dawson – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Terrell
 Dawson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Dawson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Dawson – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Dawson – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Dawson – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Richardson
 Dawson – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Dawson – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Dawson – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro
Gminy w USA:
 Dawson (ang. Dawson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Dawson (ang. Dawson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Dawson (ang. Dawson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dawson (ang. Dawson County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Dawson (ang. Dawson County) – w stanie Montana
 hrabstwo Dawson (ang. Dawson County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Dawson (ang. Dawson County) – w stanie Teksas

Osoby o nazwisku Dawson:
 Chad Dawson (ur. 1982) – amerykański bokser
 Charles Dawson (1864-1916) – brytyjski prawnik i archeolog amator, domniemany autor Człowieka z Piltdown
 George Dawson (1849-1901) – kanadyjski geolog i geograf
 John W. Dawson (1820-1877) – amerykański polityk
 John William Dawson (1820-1899) – kanadyjski geolog i przyrodnik
 Joseph Dawson – irlandzki członek załogi RMS Titanica
 Michael Dawson (ur. 1983) – angielski piłkarz
 Rosario Dawson (ur. 1979) – amerykańska aktorka i piosenkarka
 Roxann Dawson (ur. 1958) – amerykańska aktorka